Нуева Тринидад има више значења:

 Нуева Тринидад (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нуева Тринидад, Зимбак (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику